Турчинович — польская, белорусская, сербохорватская фамилия.

Турчиновичи — польский дворянские роды гербов Годзава и Шелига.

Известные носители 
 Турчинович, Ана (род. 1993) — черногорская баскетболистка.
 Турчинович, Андрей Анатольевич (род. 1974) — белорусский футболист.
 Турчинович, Гавриил — католический епископ Крижевицкий (1700—1707), титулярный епископ Платеи.
 Турчинович, Иосиф Викентьевич (1824—?) — белорусский историк, правовед.
 Турчинович, Лидия (род. 1994) — французская баскетболистка.
 Турчинович, Марина Александровна (1918—2013) — советский режиссёр, автор радиопостановок.

См. также 
 Турчинович-Выжникевич, Владислав Иванович (1865—1904) — российский учёный-ветеринар и бактериолог.